Бо́ев — русская и болгарская фамилии, также топоним.

Известные носители 
 Боев, Анатолий Сергеевич (1946 - 2022) - полковник вооруженных сил СССР, РФ. Начальник штаба в/ч 33565, 02552. Принимал непосредственное участие в строительстве объектов г. Воронежа, в частности заводов: РИФ, ВЗСАК, Авиационный, Химический, ВКБР, корпус Механического завода, р-н ВАИ и др.
 Боев, Василий Романович (1922—2004) — российский учёный в области экономики и организации сельскохозяйственного производства, академик ВАСХНИЛ.
 Боев, Дмитрий Валерьевич — российский испытатель глубоководной военной техники, капитан 1-го ранга. Герой Российской Федерации.
 Боев, Господин Янакиев (в монашестве Герасим; 1914—1995) — епископ Браницкий, Болгарской Православной Церкви.
 
 Боев, Игорь Иванович (род. 1989) — российский шоссейный велогонщик.
 
 Боев, Леонид Олегович (род. 1986) — российский футболист.
 Боев, Сергей Николаевич (1905—1987) — советский и казахский гельминтолог, академик АН Казахской ССР (1954—87).
 Боев, Христо (Христо Боев Петашев, 1895—1968) — болгарский революционер, с 1921 г. — сотрудник Разведывательного управления Штаба РККА, после Второй мировой войны занимал ответственные посты в Народной Республике Болгария.
 Боев, Юрий Алексеевич (1928—2002) — украинский историк.

Бо́ева 
 Боева, Наталья Дмитриевна (род. 1951) — российский предприниматель, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы VII созыва.
 Боева, Наталья Ивановна (род. 1951) — украинский композитор. 
 Боева, Нина Фёдоровна (1890—1956) — советский астроном.
 Боева, Татьяна Ивановна (1951—2012) — украинская джазовая певица.

Топоним 
 Боев — часть сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области

См. также 
 Боево
 Боевка